Я́годново () — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена в восточной части района к северо-востоку от реки Поддубянка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21,5 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — чуть более 10,5 км. Ближайшие населённые пункты — Мицкевичи, Ордея, Хавсты.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 17 человек.

К западу от Ягодново располагается территория биологического заказника «Мицкевичский».

Через деревню проходят местные автомобильные дороги:
  Шостаки — Мицкевичи — Студенец
  Ягодново — Хавсты
Также через деревню проходит маршрут рейсового автобуса Сморгонь — Ордея.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района